Wolfson College peut désigner :

 Wolfson College, un des collèges de l'université de Cambridge
 Wolfson College, un des collèges de l'Université d'Oxford